

Patronyme 
 Bernard Raveau (1940-), chercheur français
 Camille Raveau (1867–1953), physicien français
 Diagramme de Raveau, diagramme en thermodynamique

Toponyme 
 Raveau, commune française de la Nièvre

Homophones 
 Raveaud, variante du nom
 Ravaud

Homonymie de patronyme